

Personnalités 

 Amedeo John Engel Terzi (1872-1956), illustrateur italien ;
 Antonia Terzi (1971-2021), ingénieur italienne, spécialisée en aérodynamisme ;
 Chokri Terzi (né en 1967), ingénieur et homme politique tunisien ;
 Claudio Terzi (né en 1984), footballeur italien ;
 Cristoforo Arduino Terzi (1884-1971), évêque italien ;
 Famille Terzi (- siècle, famille noble de Parme ;
 Filippo Terzi (1520-1597), architecte et ingénieur militaire italien ;
 Francesco Lana de Terzi (1631-1687), prêtre jésuite italien, mathématicien, naturaliste et inventeur ;
 Giulio Terzi di Sant'Agata (né en 1946), diplomate italien, ministre des Affaires étrangères ;
 Giuseppe Maria Terzi (1736-1803), évêque de Montefeltro en Italie ;
 Léa Terzi (née en 1988), joueuse française de handball ;
 Ottobon Terzi (mort en 1409), condottiere italien ;
 Valerio Terzi (1896-19..), footballeur italien.

Lieux 

 Les Terzi, trois grandes zones historiques de la cité de Sienne, en Italie.

Autres 
 Dit Terzi, album du groupe Dit Terzi, sorti en 2000.